Novalis puede hacer referencia a:
Al poeta alemán Georg Friedrich Philipp Freiherr von Hardenberg conocido por su pseudónimo Novalis
Al grupo de krautrock  Novalis
Al álbum  Novalis del grupo del mismo nombre